Ла Готера има више значења:

 Ла Готера (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Готера (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Готера (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Готера (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Готера (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Готера (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Готера (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Готера (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Готера (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику